Otto Weltzien ist der Name folgender Personen:

* Otto Weltzien (Politiker) (1859–1942), deutscher Jurist und Bürgermeister von Schwerin
 Otto Weltzien (Autor) (1873–1944), deutscher Autor, Redakteur und Herausgeber